De Tsjechische voetbalclub FC Zbrojovka Brno speelt sinds 1935 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Zbrojovka Brno

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjechië
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Zbrojovka Brno
FC Zbrojovka Brno